Analiza - w teoria sterowania zadanie analizy polega na określeniu dla danego układu regulacji jak przechodzą przez niego różne sygnały. Ponadto pożądane może być  określenie struktury i parametrów takiego układu.

Zobacz też
 synteza (automatyka)
 identyfikacja systemu
 modelowanie matematyczne

Teoria sterowania